Isla Baja, o isla Low, puede describir una fajana, y son los nombres de las siguientes islas:
 la isla Baja (del Rosario), localizada cerca de la isla del Rosario, en el archipiélago de las Malvinas;
 la isla Baja (San José), localizada cerca de la isla San José, en el archipiélago de las Malvinas; y
 la isla Baja (Shetland del Sur), ubicada en la Antártida.